

Pessoas

Berenices judias
 Berenice (sobrinha de Herodes) — filha de Salomé ()
 Berenice (filha de Agripa I) — rainha da Palestina

Berenices ptolemaicas
 Berenice I 
 Berenice Sira — rainha selêucida, filha de Ptolemeu II Filadelfo ()
 Berenice II 
 Cleópatra Berenice (filha de Ptolemeu IX Sóter II) — ou Berenice III 
 Berenice IV

Topônimos
 Berenice (Egito) — antiga cidade egípcia, também chamada Berenice Troglodytica
 Aqaba — cidade costeira da Jordânia, chamada Berenice no período ptolemaico
 Bengasi — cidade líbia antigamente chamada Berenice
 Pela (Jordânia) — antiga cidade, situada na atual aldeia de Tabaqat Fahl, também conhecida como Berenice

Arte
 Bérénice — tragédia de Racine
 Berenice (conto) — de Edgar Alan Poe
 Lua de Mel e Amendoim — filme brasileiro cuja segunda e última parte se intitula Berenice

Outros usos
 Berenice (gênero) — gênero botânico da família Campanulaceae
 Berenice (foguete) — foguete de sondagem francês da década de 1960 
 Coma Berenices — constelação

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de artes
Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos